El nombre de Sonny Boy Williamson puede referirse a dos músicos estadounidenses de blues de siglo XX que tocaban la armónica:

 Sonny Boy Williamson I (1914–1948), John Lee Curtis Williamson, "The Original Sonny Boy Williamson", nacido en Tennessee y asociado con la Bluebird Records.
 Sonny Boy Williamson II (?–1965), Aleck "Rice" Miller, nacido en Misisipi y asociado con la Checker Records.